Tonalismus ist:

 eine Stilrichtung der amerikanischen Malerei, siehe Tonalismus (Malerei)
 eine Stilrichtung der italienischen Malerei, siehe Tonalismus (italienische Malerei)
 ein anderes Wort für Nagualismus